Dosko is de naam, bijnaam, roepnaam of een naamsdeel van verschillende voetbalclubs:

Dosko FC Anvers, stamnummer 821
 Dosko Sint-Kruis, stamnummer 4168
 KVV Dosko Baarle-Hertog, stamnummer 4331
 KV Dosko Beveren, uit Beveren bij Roeselare, stamnummer 4334
 Dosko Kanegem, stamnummer 8832

DOSKO '32, uit Duizel
 SV DOSKO, uit Bergen op Zoom
VV Dosko, volleybalvereniging uit Stolwijk